A Study in Emerald steht für:
 Eine Studie in Smaragdgrün (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Neil Gaiman
 Eine Studie in Smaragdgrün (Spiel), Spiel von Martin Wallace